Li Shanshan (n. 1992), ginnasta cinese
 Li Shanshan (n. 1987), cestista cinese